(1953-), danseuse de ballet  suédoise ;
  (1917-2015), diplomate finlandais ;
 Josephine Alhanko (1981-), actrice suédoise.

Patronyme finnois